Боярские:

 Боярские — дворянский род шляхетского происхождения.
 Боярские — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Боярские — деревня в Нытвенском районе Пермского края.